Финал Кубка Хорватии по футболу 2015 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Хорватии сезона 2014/2015 годов, в котором встречались загребское «Динамо» и «Сплит». Матч состоялся 20 мая на домашнем стадионе «Динамо» Максимире в Загребе.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 

2015
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2015 году
События 20 мая
Май 2015 года
Спортивные соревнования в Загребе
ФК «Сплит»